Yuquan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Stadtbezirk Yuquan (玉泉区) der bezirksfreien Stadt Hohhot im chinesischen Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Yuquan
 die Großgemeinde Yuquan (峪泉镇) der bezirksfreien Stadt Jiayuguan in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Yuquan (Jiayuguan)
 die Großgemeinde Yuquan (玉泉镇) der kreisfreien Stadt Mianzhu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yuquan (Mianzhu)
 die Großgemeinde Yuquan (玉泉镇) des Kreises Tianzhen in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Yuquan (Tianzhen)
 die Großgemeinde Yuquan (玉泉镇) des Stadtbezirks Qinzhou in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Yuquan (Qinzhou)
 die Großgemeinde Yuquan (鱼泉镇) im Kreis Yunyuan der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Yuquan (Yunyuan)
 die Gemeinde Yuquan (鱼泉乡) im Stadtbezirk Nanchuan der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Yuquan (Nanchuan)
 die Gemeinde Yuquan (鱼泉乡) im Kreis Tianquan der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yuquan (Tianquan)
 das Straßenviertel Yuquan (玉泉街道) im Stadtbezirk Acheng der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Yuquan (Acheng)
 das Straßenviertel Yuquan (玉泉街道) der kreisfreien Stadt Dangyang in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Yuquan (Dangyang)
 das Straßenviertel Yuquan (玉泉街道) der kreisfreien Stadt Huayin in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Yuquan (Huayin)
 das Straßenviertel Yuquan (玉泉街道) der kreisfreien Stadt Jiyuan in der chinesischen Provinz Henan, siehe Yuquan (Jiyuan)
 das Straßenviertel Yuquan (鱼泉街道) im Kreis Meitan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Yuquan (Meitan)
 das Straßenviertel Yuquan (玉泉街道) im Stadtbezirk Xi der Stadt Panzhihua in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yuquan (Xi)

Siehe auch:
 Yuquan-Tempel